Hanxleden zu Eickel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Christoph von Hanxleden zu Eickel († 1770), Generalvikar und Domherr in Münster und Minden 
 Hermann Caspar von Hanxleden zu Eickel († 1760), Domherr in Münster und Minden
 Leopold von Hanxleden zu Eickel (1736–1790), Domherr in Münster 
 Paul Karl von Hanxleden zu Eickel, Domherr in Münster